Das Internationaux de Strasbourg 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Straßburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 15. bis 22. Mai 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
1999